Лабазанов — фамилия. Известные носители:
 Лабазанов, Ахмед (род. 1978) — российский боец смешанных единоборств, обладатель Кубка мира по панкратиону.
 Лабазанов, Ибрагим Сулейманович (род. 1987) — борец греко-римского стиля, чемпион России.
 Лабазанов, Магомед Насибович (1890—2012) — российский долгожитель из Дагестана.
 Лабазанов, Нохчо Нохаевич (род. 1995) — российский борец греко-римского стиля.
 Лабазанов, Руслан Хамидович (1967—1996) — чеченский военный и политический деятель.
 Лабазанов, Узаир Шарапудинович (род. 1990) — российский самбист.
 Лабазанов, Чингиз Сулейманович (род. 1991) — российский борец греко-римского стиля.